Vinarje (Maribor), een plaats in de Sloveense gemeente Maribor
 Vinarje (Slovenska Bistrica), een plaats in de Sloveense gemeente Slovenska Bistrica